Tarschisch ist

 der hebräische Begriff für die auf der Sinaihalbinsel und in Persien häufig vorkommenden Türkismineralien, siehe Türkis (Mineral)
 die ursprüngliche (hebräische) Schreibweise des in der Bibel erwähnten Ortes Tarsis, dessen Lage nicht eindeutig geklärt ist
 laut der Völkertafel ein Enkel Jafets und Sohn Jawans, siehe ebenfalls unter Tarsis

Siehe auch:
 Tarshis
 Tartessos